Le terme Route 15 peut désigner plusieurs routes :

Amérique

Canada 
 Route 15 au Nouveau-Brunswick
 Route 15 en Ontario

États-Unis 
 U.S. Route 15
 Interstate 15

Uruguay 
 Route 15

Europe 
 Route européenne 15
 Route européenne 015

Allemagne 
 Route fédérale 15
 Route fédérale 15n

France 
 Route départementale 15 dans certains départements, en France

Lituanie 
 Route magistrale 15

Serbie 
 Route magistrale 15

Slovaquie 
 Route I/15

Suisse 
 Route principale 15 en Suisse

Voir aussi